Jöckle oder Joeckle ist der Familienname folgender Personen:

 Andra Joeckle (* 1967), deutsche Schriftstellerin
 Clemens Jöckle (1950–2014), deutscher Kunsthistoriker und Leiter der Städtischen Galerie Speyer